Лос Сармијенто има више значења:

 Лос Сармијенто (Санта Лусија Окотлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Сармијенто (Санта Марија Колотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику